Toponímia
 Suïssa
 Seedorf (Berna)
 Seedorf (Uri)
 Alemanya
 Seedorf (Baixa Saxònia), població del districte de Rotenburg, Baixa Saxònia.
 Seedorf (Lauenburg), població del districte de Herzogtum Lauenburg, Slesvig-Holstein.
 Seedorf (Segeberg), població del districte de Segeberg, Slesvig-Holstein.
Onomàstica
 Clarence Seedorf, futbolista neerlandès.